A Night at the Opera steht für:

 Skandal in der Oper, ein Spielfilm der Marx Brothers
 A Night at the Opera (Queen-Album), ein Album der Band Queen
 A Night at the Opera (Blind-Guardian-Album), ein Album der Band Blind Guardian